Black Bottom bezeichnet 

 Black Bottom, US-amerikanischer Gesellschaftstanz der 1920er Jahre
  Black Bottom (Lied), Popsong von Ray Henderson, B. G. DeSylva und Lew Brown 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Black Bottom (Alabama), im Cullman County
 Black Bottom (Kentucky), im Harlan County
 Black Bottom (West Virginia), im Logan County
 Black Bottom (Detroit), ehemaliger Stadtteil von Detroit
 Black Bottom (Philadelphia), ehemaliger Stadtteil von Philadelphia